Red Wings ():
*  — хоккейная команда
 «Детройт Ред Уингз» — хоккейная команда
 Red Wings Airlines — российская авиакомпания

См. также 
 Операция Redwing
 Красные Крылья